Austranema är ett släkte av rundmaskar. Austranema ingår i familjen Chromadoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Austranema